Panache bzw. Panaché (von ital. pennacchio „Federbusch“, aus lat. pinnaculum „kleiner Flügel“) bezeichnet:

 Panache, griechisches Gewichtsmaß
 Panache, ein Federschmuck
 Panache Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Panaché, Biermischgetränk, siehe Radler
Panache (Schrift), von Ed Benguiat für International Typeface Corporation und H. Berthold AG, 1988

Siehe auch:
 Panaschee, Begriff aus der Berliner Kochkunst
 Panaschieren